Agaton (imię)
 Agaton (papież)
 abba Agaton

 Zobacz też
 Mieczysław Agafon
 Stanisław Jankowski pseudonim Agaton

Przypisy